Ауфенберг или Ауффенберг () — немецкая и австрийская фамилия. Русское написание с одной или двумя буквами «ф» определяется исторической традицией.

Ауфенберг 
 Ауфенберг, Франц Ксавье фон (1744—1815) — австрийский фельдмаршал-лейтенант, участник Швейцарского похода русского генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова.

Ауффенберг 
 Ауффенберг, Мориц (1852—1928) — австрийский генерал.
 Ауффенберг, Йозеф фон (1798—1857) — немецкий драматург и писатель.